Каспичан — топоним в Болгарии:
 Каспичан (город)
 Каспичан (община)
 Каспичан (село)